Schaar bezeichnet

 den Stadtteil Schaar von Wilhelmshaven, Niedersachsen
 den deutschen Namen der Gemeinde Žďár u Rakovníka, Okres Rakovník, Tschechien
 Unterschaar, einen Ortsteil der Gemeinde Hellschen-Heringsand-Unterschaar
 eine (mitunter bewachsene) Sandbank (bzw. Hochsand) im Küstenraum von Nord- und Ostsee; z. B. Hohe Schaar (Hamburg), Scharhörn oder Bessinsche Schaar (Hiddensee)
 ein Gasfeld, östlich der Stadt Homs in Syrien

Schaar ist der Familienname folgender Personen:

 Bettina Schaar (* 1963), deutsche Sportwissenschaftlerin
 Eckhard Schaar (1932–2012), deutscher Kunsthistoriker
 Erzsébet Schaár (1908–1975), ungarische Bildhauerin
 Fabian Schaar (* 1989), deutscher Bahn- und Straßenradrennfahrer
 Giselher Schaar (1934–2001), deutscher Rundfunkjournalist
 Manja Schaar (* 1979), deutsche Schauspielerin
 Mohammed Ibrahim asch-Schaar (* 1950), syrischer Politiker
 Peter Schaar (* 1954), deutscher Datenschutzexperte und ehemaliger Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit in Deutschland
 Sara Schaar (* 1985), österreichische Politikerin (SPÖ)
 Tom Schaar (* 1999), US-amerikanischer Skateboarder
 Ursula Schaar (1923–2005), deutsche Lehrerin und Politikerin (AL)

Siehe auch:
 Schar
 Schahr